« Constitution du Reich allemand » (en allemand, ) était le titre officiel de trois constitutions allemandes :
 Constitution de Francfort () ou constitution de l’église Saint-Paul (), adoptée en 1849 mais jamais appliquée ;
 Constitution bismarckienne (), promulguée en 1871 et appliquée sous l’Empire allemand (1871–1918) ;
 Constitution de Weimar (), promulguée en 1919 et appliquée sous la république de Weimar (1919–1933).